Real Club Deportivo (RCD) Mallorca er en spansk fodboldklub fra Palma de Mallorca på ferieøen Mallorca, der spiller i La Liga. Klubbens eneste triumf er en sejr i Copa del Rey i 2003.

I 2004 slog klubben FC København ud af UEFA Cuppen efter en 1-0-sejr i Parken.

Michael Laudrup blev i sommeren 2010 cheftræner for RCD Mallorca.

Titler 
Copa del Rey:
 Vinder (1): 2002/03
 Sølv (2): 1990/91, 1997/98

Europæiske kampe

Eksterne henvisninger 
RCD Mallorcas officielle hjemmeside

 
Etableret i 1916